Sumário pode se referir a:
 resumo, contendo os principais aspectos de outro texto
 índice de conteúdo, lista hierarquizada dos assuntos abordados em uma obra.

Terminologia de livros
Escrita